Se llama alifafe a una vejiga o tumor sinovial que desarrollan las caballerías por trabajo excesivo, sobre todo en los corvejones. 

Existen varios tipos de alifafes: 
Alifafe boyuno, se llama así cuando los tumores tienen poca grosor
Alifafe flora, el que atraviesa el corvejón de parte a parte
Alifafe trasfollado, el que pasa a las fuentes por el nervio maestro

Referencias
Diccionario de la lengua castellana, 1770

Enfermedades equinas